Бересте́цька ву́лиця — вулиця у деяких населених пунктах України. Назва — на честь міста Берестечко Волинської області.

 Берестецька вулиця — вулиця в місті Київ.
 Берестецька вулиця — вулиця в місті Костопіль Рівненської області.

Вулиці